est une série télévisée d'animation américano-japonaise-canadienne basée sur la série de jeux vidéo japonaise du même nom de Capcom, développée par  et produite par ,  et  pour la chaine . La série sera basée sur la série originale, plutôt que sur les autres variantes de la franchise de jeux vidéo tels que  X ou . Elle devrait être diffusé sur  aux États-Unis en 2018.  C'est la deuxième série télévisée adaptation de  diffusée sur cette chaine, à la suite de la brève série  de 2007.

Contexte 
Aki Light est un pré-adolescent qui doit protéger sa ville, , de divers méchants comme  tout en équilibrant sa vie de garçon de robot ordinaire qui fréquente l'école. Il est aidé par d'autres personnages tels que  et .

Développement 
Le , Capcom s'associe à  pour créer une série télévisée animée de vingt-six épisodes de la franchise phare de jeux vidéo , après 20 ans d'existence de la série animée 1994 éponyme également basé sur cette franchise. Selon les termes de l'accord,  détient des droits de diffusion et de licence dans le monde entier pour tous les aspects de la nouvelle série télévisée  et les scénaristes américains de   (Joe Casey, Joe Kelly, Duncan Rouleau et Steven T. Seagle) de  et , créent, écrivent et produisent la série.

À la  de 2015, Duncan Rouleau donne plus de détails sur la combinaison des apports tirés du jeu et des éléments nouveaux amenés à l'univers de la franchise, comme le histoire de certains personnages étant différents avec . De nouveaux méchants d'envergure majeure et mineure, autres que  Wily et les , sont inclus, ainsi que des  à l'attention des fans, en concentrant toujours la série sur l'attraction d'un nouveau public.  précise également que le travail s'effectue en étroite collaboration avec  et Capcom, essayant d'écrire des histoires qui plaira plus au public occidental.  confirme également que le style artistique est beaucoup plus proche de la façon dont les personnages apparaissent dans les jeux et les  officiel de Capcom, plutôt que dans le style du dessin animé de 1994, comme l'a précisé Rouleau sur l'apparence visuelle de  lui-même.

Le ,  et  annoncent que la sortie de la série est reportée en 2018 et sera présentée en première sur  aux États-Unis et  au Canada. La série sera animée par . Le ,  signe pour produire des jouets dérivés de la série.

Doublage

Références

Article connexe 
  (série d'animation, 1994)

Série télévisée créée en 2018
Adaptation d'un jeu vidéo en série télévisée
Série d'animation américaine
Adaptation de Mega Man